Die Saison 1996/1997 der English Premiership war die zehnte Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Courage League. Sie umfasste 22 Spieltage mit je einer Vor- und Rückrunde. Den Meistertitel gewannen zum zweiten Mal die London Wasps. Am Ende der Saison stiegen der West Hartlepool RFC und der Orrell RUFC ab.


Courage League 
 Tabelle

M: Letztjähriger Meister
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division One

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

National Division One 
Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste 22 Spieltage mit je einer Vor- und Rückrunde. Die zwei bestplatzierten Mannschaften, der Richmond FC und die Newcastle Falcons, stiegen direkt in die Premiership auf. Der Dritt- und Viertplatzierte trugen ein Play-off mit den Zehnt- und Neuntplatzierten der Premiership um den Aufstieg aus, verloren aber beide. Die Rugby Lions und der Nottingham RFC mussten in die National Division Two absteigen.

 Tabelle

P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division Two

* Abzug von 2 Punkten

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

Weblinks 
 Tabellen Courage League und National Division One 1995/1996

1997
Rugby 1996
Rugby 1997